Roque González de Santa Cruz S.J. (1576-1628) , missionaris en beschermheilige van Paraguay.
Roque González Garza (1885-1962), een Mexicaans politicus.